Фе́ренц Фе́хер (; 22 декабря 1933, Будапешт, Венгрия — 17 июня 1994, там же) — венгерский философ-марксист, представитель Будапештской школы. Муж Агнеш Хеллер.

Биография 
Отец Ференца погиб в нацистском концентрационном лагере. В 1967—1970 годах Фехер был ассистентом Дьёрдя Лукача. Принадлежал к будапештской школе марксистской философии. В 1968 году перевел книгу Бертрана Рассела Мое философское развитие. Защитил докторскую диссертацию по литературоведению: Поэт антиномий. Достоевский и кризис личности (1972). Постепенно отошел от марксистской философии и в 1973 году Венгерская социалистическая рабочая партия назвала его философские взгляды антимарксистскими, что привело Фехера к иммиграции в 1977 году. Преподавал в университетах Западной Германии, Италии, США.

Автор книг о творчестве Фёдора Достоевского, Чингиза Айтматова, Дьюлы Ийеша, Тибора Дери, Миклоша Янчо, Хорхе Семпруна.

Работы 
 Az Antinómiak Költöje: Dosztojevszkij És Az Individuum Válsága (монография, 1972)
 La forma dell’uguaglianza, 1978
 Dictatorship over Needs: An Analysis of Soviet Societies (совместно с Агнес Хеллер и Маркушем Дьёрдом), 1986
 Reconstructing Aesthetics: Writings of the Budapest School, 1986
 Eastern Left Western Left, 1986
 The French Revolution and the Birth of Modernity, 1990

Примечания

Ссылки 

Философы Венгрии
Будапештская школа
Марксисты
Теоретики марксизма
Литературные критики Венгрии
Художественные критики
Похороненные на Еврейском кладбище на улице Козмы